Sunderland har flere betydninger:

 Sunderland – en by i det nordøstlige England
 Sunderland A.F.C. – Engelsk fodboldklub med hjemsted i Sunderland
 Short Sunderland – Engelsk flyvebåd fra 2. verdenskrig